Gaspard Boesch,  né en avril 1968, un est auteur dramatique, producteur, metteur en scène, animateur de radio et comédien suisse.

Biographie 

Gaspar Boesch se forme à d'architecture d'intérieur avant de se tourner vers un métier artistique 

Il écrit notamment: The Groupe, Le Yaourt, Game-Lover, Supéréro, Elle ou Moi, I tube You, Feydeau à Moto, Prochainement dans votre couple, Le Crime du Léman Express, … 

Au cinéma, il joue  dans: Neutre, Aux frontières de la nuit, Insoupçonnable...

À la télévision on a pu le voir notamment dans Le Maître du Zodiaque, Louis Page (La vraie vie), La Grande Peur dans la montagne, et surtout Station Horizon où il interprète le rôle de Charly.

Et au théâtre il joue des pièces de Shakespeare, Molière, Dubillard, Bacri-Jaoui, Miklós László, Geaorges Feydeau, Philippe Cohen, ...

, il est membre fondateur de la compagnie Confiture, créée à Genève en 1996.

De 2009 à 2014, la ville de Genève lui confie l'organisation de la Revue qu'il dirigera avec le comédien et metteur en scène Philippe Cohen.

De 2009 à 2010, il rejoint l'équipe de la rédaction de l'émission Les Bouffons de la Confédération.

De 2010 à 2012, il est chroniqueur dans l'émission de la RSR : La Soupe et il a également collaboré à l'écriture du spectacle de Yann Lambiel qui a reçu le prix SSA du meilleur One man Show. Depuis , il est chroniqueur régulier à l'émission de radio humoristique suisse romande  L'Agence. 

En 2016, il obtient la première bourse SSA, pour l'accompagnement à l'écriture du solo de l'humoriste et comédien d 'Antoine Maulini, le Mytho, spectacle qui remporte le concours "Scène Ouverte" du festival de Morges-sous-rires, édition 2017..  

En 2017, il met en scène Cohen s’explique avec le Candide de Voltaire, une pièce adaptée de Voltaire par Philippe Cohen.  

En 2018, il joue dans la pièce la princesse eSt le chevalier de la compagnie Dont Stop Me Now.

Filmographie

 2010 : Insoupçonnable : l'armurier
 2019 : Helvetica (série télévisée) : l'indic

Références

Liens externes 

Personnalité genevoise du cinéma ou du théâtre
Naissance en avril 1968
Dramaturge suisse francophone
Acteur suisse de théâtre